Het seizoen 2003/04 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 30 augustus 2003, de laatste speelronde was op 2 mei 2004. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was SV Meerssen, dat vorig seizoen kampioen werd.

Dit seizoen waren drie andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: RKSV Groene Ster, RKSV Nuenen, beide gepromoveerd, en VV Baronie welke uit de zondag Hoofdklasse A kwam. VV IVS en VV Terneuzen waren vorig seizoen gedegradeerd en daardoor dit seizoen niet meer aanwezig in de Hoofdklasse B. Evenals TEC VV dat dit seizoen in de zondag Hoofdklasse A uitkwam.

Teams

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag b